У цьому списку зазначено види птахів, що зареєстровані на території Гренландії (Північна Атлантика) згідно з даними МСОП. Непевні та залітні види не враховані.

Природоохоронні статуси 
Із 73 зазначених в таблиці видів, 1 — вимерлий, 6 — уразливі, 7 — близькі до загрозливого стану.

Охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП подано за допомогою таких позначень:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Гренландія
Птахи Гренландії
Списки:Гренландія